Ekstraklasa 2015/2016 var den 82:a säsongen av den högsta ligafotbollen i Polen sedan starten 1927.

Lag

Arenor och städer

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Playoff

Mästerskapsrundan

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Nedflyttningsrundan

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Anmärkningslista

Referenser

Källor

2015 i Polen
2016 i Polen
Fotbollssäsongen 2015/2016
2015/2016